«Манон 70» — французская (франко-итало-немецкая совместная постановка) драма 1968 года, снятая режиссёром Жаном Орелем. Главные роли исполнили Катрин Денёв, Жан-Клод Бриали и Сами Фрей. Сценарий был написан Орелем вместе с Сесилем Сен-Лораном. В основе сюжета лежит история Манон Леско, французского романа XVIII века Антуана Франсуа Прево. Оригинальная музыка была написана Сержем Гейнсбургом.

Сюжет 
Манон (Катрин Денёв) — аморальная, свободная духом женщина, использует секс, чтобы окружить себя относительной роскошью. Журналист Франсуа (Сами Фрей) видит её в аэропорту Токио и влюбляется в неё. Как только они приземляются в Париже, он делает первый шаг и крадёт её у попутчика. Франсуа и Манон влюбляются друг в друга, но брат Манон (Жан-Клод Бриали) хочет жить со своей сестрой и учиняет препятствия на их пути. Манон пытается встречаться одновременно и с богатым мужчиной (Роберт Уэббер), и с Франсуа.

В ролях

Отзывы 
После съёмок Денёв сказала, что согласилась работать с Жаном Орелем, потому что ей понравился его фильм «По любви». О «Манон 70» она сказала, что «история была великолепной, но фильм просто потерпел неудачу… это, вероятно, потому что режиссёр не до конца себя проявил».

Примечания

Ссылки 

Фильмы 1968 года
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Германии
Фильмы на французском языке
Фильмы Франции 1968 года
Фильмы Италии 1968 года
Фильмы Les Films Corona